trykot – dzianina
 trykot – odzież wykonana z takiej tkaniny
 trykot gimnastyczny
 trykot zapaśniczy